Der Fila Europa Cup 1983 war ein Damen-Tennisturnier in Hittfeld bei Hamburg. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 3. bis 10. Juli 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Hamburg